Chepkemboi ist der Familienname folgender Personen:

 Stacy Chepkemboi Ndiwa (* 1992), kenianische Langstreckenläuferin
 Margaret Chepkemboi (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin
 Mary Chepkemboi, kenianische Mittelstreckenläuferin (800 m)

Siehe auch:
 Jepkemboi
 Chepkemoi / Jepkemoi